Die Abkürzung ACMI steht für:

 Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance, Art von Flugzeug-Leasing
 Air Combat Maneuvering Instrumentation, Eintrag in Flugdaten
 American College of Medical Informatics, ein College in den USA
 Australian Centre for the Moving Image, eine australische Institution
 Art & Creative Materials Institute, ein Wirtschaftsverband

Siehe auch:
 Acme

Abkürzung